(англ. галерея)
 Gallery (компания) — российская компания, оператор наружной рекламы России и Украины.
 Gallery Project — программное обеспечение для управления и публикации цифровых фотографий и видеоклипов в интернете